Gustaf Jansson kan syfta på:

Frans Gustaf Janson (1844-1910), svensk riksdagspolitiker
Gustaf Janson (1866-1913), svensk författare
Gustaf Jansson (politiker) (1839–1926), svensk riksdagspolitiker
Gustaf Jansson (ingenjör) (1850-1934), verksam vid Munkfors bruk
Gustaf Jansson (friidrottare) (1922-2012), svensk olympisk bronsmedaljör 1952
Gustav Jansson (fotbollsspelare) (1986-), svensk fotbollsspelare
Jan Gustaf Jansson (1823–1912), svensk riksdagspolitiker
Gösta Gustaf-Janson (1902-1993), författare